Příjmení Nedorost nosí tyto osobnosti:

 Andrej Nedorost (* 1980), slovenský lední hokejista
 Borek Nedorost (* 1962), český hudebník a klávesista
 Josef Nedorost (* 1943), český fotbalista
 Josef Nedorost (herec) (1955–2020), český herec
 Ladislav Nedorost (* 1964), český politik SPR-RSČ a ČSSD z Havířova, poslanec ČNR a PSP
 Václav Nedorost (* 1982), český lední hokejista